Marion County er navnet på 17 counties i USA, de fleste opkaldt efter general Francis Marion:

 Marion County, Alabama
 Marion County, Arkansas
 Marion County, Florida
 Marion County, Georgia
 Marion County, Illinois
 Marion County, Indiana
 Marion County, Iowa
 Marion County, Kansas
 Marion County, Kentucky
 Marion County, Mississippi
 Marion County, Missouri
 Marion County, Ohio
 Marion County, Oregon
 Marion County, South Carolina
 Marion County, Tennessee
 Marion County, Texas
 Marion County, West Virginia